Трига́нс, Тріґанс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 105 км на північний схід від Марселя, 85 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 142,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Триганс 
 Триганс на сайті французького Національного інституту географії
 Триганс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Триганс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар